Altenroxel steht für

 einen Ortsteil von Münster, siehe Roxel#Altenroxel
 Heinrich Schulte-Altenroxel (1867–1947), deutscher Landwirt, Kolonist und Unternehmer